Skalon  () ist der Familienname folgender Personen:

 Ana de Skalon (1953–2006), argentinische Filmproduzentin
 Anton Antonowitsch Skalon (1767–1812), russischer General in den napoleonischen Kriegen
 Dmitri Antonowitsch Skalon (1840–1919), russischer General im Ersten Weltkrieg; Bruder von Georgi A.
 Georgi Antonowitsch Skalon (1847–1914), russischer General im Ersten Weltkrieg
 Jefstafi Nikolajewitsch Skalon (1845–1902), russischer Staatsmann, siehe Jefstafi Nikolajewitsch Scalon
 Wladimir Jewstafjewitsch Skalon (1872–1917), russischer Generalmajor; Sohn von Jefstafi N.

Siehe auch
 Scalon